Okręty US Navy o nazwie USS  "Electra":

 Pierwszy "Electra" był okrętem żaglowym zakupionym przez Marynarkę w 1847.
 Drugi "Electra" (AK-21/AKA-4) był okrętem zaopatrzeniowym (ang.attack cargo ship), który był, z przerwami, w służbie w latach 1942-1955.

Electra